Il singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era David Ferrer, che si è confermato per la terza volta consecutiva battendo in finale Fernando Verdasco per 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 David Ferrer (campione)
 Nicolás Almagro (quarti di finale)
 Gilles Simon (primo turno)
 Kei Nishikori (secondo turno)

  Florian Mayer (secondo turno)
  Juan Mónaco (primo turno, ritirato)
  Marcel Granollers (secondo turno)
  Fernando Verdasco (finale)

Qualificati 

  Pere Riba (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal (primo turno)

  Alessandro Giannessi (primo turno)
  Facundo Bagnis (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2012
ATP World Tour 2012